Manfred Schulte ist der Name folgender Personen:

* Manfred Schulte (Politiker) (1930–1998), deutscher Politiker (SPD)
 Manfred Schulte (Fußballspieler) (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Manfred Schulte-Zurhausen (* 1951), deutscher Maschinenbauingenieur und Wirtschaftswissenschaftler